Агва Верде има више значења:
 Агва Верде (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Верде (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Верде (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Верде (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Верде (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Агва Верде (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Агва Верде (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Верде (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Верде (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Верде (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Верде (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Верде (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Верде (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Верде, Ел Салто (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Верде (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Верде (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Агва Верде (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику